Dit is een lijst van planetoïden 12301-12400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (12301) Eötvös || 1991 RR12|| 4 september 1991 || E. W. Elst
|-
| (12302) - || 1991 RV17|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (12303) - || 1991 RB24|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (12304) - || 1991 SR1|| 19 september 1991 || S. Otomo
|-
| (12305) - || 1991 TE1|| 12 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (12306) Pebronstein || 1991 TM14|| 7 oktober 1991 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| (12307) - || 1991 UA || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (12308) - || 1991 VB5|| 4 november 1991 || A. Sugie
|-
| (12309) Tommygrav || 1992 DD3|| 25 februari 1992 || Spacewatch
|-
| (12310) Londontario || 1992 DE4|| 29 februari 1992 || Spacewatch
|-
| (12311) Ingemyr || 1992 EO6|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (12312) Väte || 1992 EM8|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (12313) - || 1992 EX10|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (12314) - || 1992 EE14|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (12315) - || 1992 FA2|| 28 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (12316) - || 1992 HG || 27 april 1992 || S. Otomo
|-
| (12317) Madicampbell || 1992 HH1|| 24 april 1992 || Spacewatch
|-
| (12318) Kästner || 1992 HD7|| 30 april 1992 || F. Börngen
|-
| (12319) - || 1992 PC || 2 augustus 1992 || Oak Ridge Observatory
|-
| (12320) Loschmidt || 1992 PH1|| 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (12321) Zurakowski || 1992 PZ1|| 4 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (12322) - || 1992 QW || 31 augustus 1992 || E. F. Helin
|-
| (12323) Häckel || 1992 RX || 4 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (12324) Van Rompaey || 1992 RS3|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (12325) Bogota || 1992 RH7|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (12326) Shirasaki || 1992 SF || 21 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12327) Terbrüggen || 1992 SX1|| 21 september 1992 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (12328) - || 1992 SK13|| 26 september 1992 || A. Sugie
|-
| (12329) Liebermann || 1992 SR23|| 23 september 1992 || F. Börngen
|-
| (12330) - || 1992 UX2|| 25 oktober 1992 || N. Kawasato
|-
| (12331) - || 1992 UH6|| 31 oktober 1992 || N. Kawasato
|-
| (12332) - || 1992 UJ6|| 31 oktober 1992 || N. Kawasato
|-
| (12333) - || 1992 WJ2|| 18 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (12334) - || 1992 WD3|| 18 november 1992 || A. Sugie
|-
| (12335) Tatsukushi || 1992 WJ3|| 21 november 1992 || T. Seki
|-
| (12336) - || 1992 WO3|| 23 november 1992 || T. Urata
|-
| (12337) - || 1992 WV3|| 24 november 1992 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (12338) - || 1992 XE || 14 december 1992 || S. Otomo
|-
| (12339) Carloo || 1992 YW1|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (12340) Stalle || 1992 YJ2|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (12341) Calevoet || 1993 BN4|| 27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (12342) Kudohmichiko || 1993 BL12|| 30 januari 1993 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (12343) Martinbeech || 1993 DT1|| 26 februari 1993 || Spacewatch
|-
| (12344) - || 1993 FB1|| 18 maart 1993 || S. Shirai, S. Hayakawa
|-
| (12345) - || 1993 FT8|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (12346) - || 1993 FK25|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (12347) - || 1993 FW37|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (12348) - || 1993 FX40|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (12349) Akebonozou || 1993 GO || 14 april 1993 || A. Sugie
|-
| (12350) Feuchtwanger || 1993 HA6|| 23 april 1993 || F. Börngen
|-
| (12351) - || 1993 JD || 14 mei 1993 || S. Otomo
|-
| (12352) Jepejacobsen || 1993 OX6|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (12353) Màrquez || 1993 OR9|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (12354) Hemmerechts || 1993 QD3|| 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (12355) Coelho || 1993 QU3|| 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (12356) Carlscheele || 1993 RM14|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (12357) Toyako || 1993 ST1|| 16 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12358) Azzurra || 1993 SO2|| 22 september 1993 || A. Vagnozzi
|-
| (12359) Cajigal || 1993 SN3|| 22 september 1993 || O. A. Naranjo
|-
| (12360) Unilandes || 1993 SQ3|| 22 september 1993 || O. A. Naranjo
|-
| (12361) - || 1993 TB || 9 oktober 1993 || N. Kawasato
|-
| (12362) Mumuryk || 1993 TS1|| 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12363) Marinmarais || 1993 TA24|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (12364) Asadagouryu || 1993 XQ1|| 15 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (12365) Yoshitoki || 1993 YD || 17 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (12366) Luisapla || 1994 CD8|| 8 februari 1994 || O. A. Naranjo
|-
| (12367) Ourinhos || 1994 CN8|| 8 februari 1994 || O. A. Naranjo
|-
| (12368) Mutsaers || 1994 CM11|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (12369) Pirandello || 1994 CJ16|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (12370) Kageyasu || 1994 GB9|| 11 april 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (12371) - || 1994 GL9|| 14 april 1994 || S. Otomo
|-
| (12372) Kagesuke || 1994 JF || 6 mei 1994 || T. Kobayashi
|-
| (12373) Lancearmstrong || 1994 JE9|| 15 mei 1994 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| (12374) Rakhat || 1994 JG9|| 15 mei 1994 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| (12375) - || 1994 NO1|| 8 juli 1994 || E. W. Elst
|-
| (12376) Cochabamba || 1994 NW1|| 8 juli 1994 || E. W. Elst
|-
| (12377) - || 1994 PP || 11 augustus 1994 || E. F. Helin
|-
| (12378) Johnston || 1994 PK1|| 15 augustus 1994 || R. H. McNaught
|-
| (12379) Thulin || 1994 PQ11|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (12380) Sciascia || 1994 PB14|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (12381) Hugoclaus || 1994 PH30|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (12382) Niagara Falls || 1994 SO5|| 28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (12383) Eboshi || 1994 TF1|| 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12384) Luigimartella || 1994 TC2|| 10 oktober 1994 || V. S. Casulli
|-
| (12385) - || 1994 UO || 31 oktober 1994 || T. Kobayashi
|-
| (12386) Nikolova || 1994 UK5|| 28 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (12387) Tomokofujiwara || 1994 UT11|| 28 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12388) Kikunokai || 1994 VT6|| 1 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12389) - || 1994 WU || 25 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (12390) - || 1994 WB1|| 27 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (12391) Ecoadachi || 1994 WE2|| 26 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12392) - || 1994 WR2|| 30 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (12393) - || 1994 YC1|| 28 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (12394) - || 1995 BQ || 23 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12395) Richnelson || 1995 CD2|| 8 februari 1995 || D. J. Asher
|-
| (12396) Amyphillips || 1995 DL1|| 24 februari 1995 || C. W. Hergenrother
|-
| (12397) Peterbrown || 1995 FV14|| 27 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (12398) Pickhardt || 1995 KJ3|| 25 mei 1995 || Spacewatch
|-
| (12399) Bartolini || 1995 OD || 19 juli 1995 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (12400) Katumaru || 1995 OA1|| 28 juli 1995 || T. Okuni|}

Planetoïdenlijsten